Gamlestaden kan syfta på:
 Gamlestaden, Göteborg – en stadsdel i Göteborg
 Gamlestaden AB – moderbolag i en tidigare finansbolagskoncern
 Gamlestadens Fabrikers AB – ett tidigare textilföretag
 Göteborgs Gamlestads församling – församling i Göteborg 1883–1969
 Gamlestaden, Lysekil – en stadsdel i Lysekil

Se även 
 Gamle stan (Lidköping)
 Gammelstaden
 Gamla staden